Терминал ( – „край, гранична линия“) може да се отнася за:

 Компютърен терминал – електронно устройство (компютър) за обмен на данни с връзка към сървър, изчислителен център или Интернет
 Телекомуникационен терминал
 Транспортен терминал
 Пътнически терминал – основна сграда на летище или пристанище за обслужване на пристигащите и заминаващите пътници
 ПОС терминал – електронно устройство, използвано в търговските обекти за извършване на разплащания с банкови карти
 Терминал (книга) – роман на Робин Кук
 Терминал (филм) – филм на Стивън Спилбърг от 2004 година с участието на Том Ханкс